Halbert S. Greenleaf (1827–1906), US-Politiker
 Halbert Greenleaf (Unternehmer), Mitgründer von Sargent and Greenleaf